Osoby o tym nazwisku:
 Alessandro Bastoni – włoski piłkarz
 Simone Bastoni – włoski piłkarz